Мори́с () — французское имя и фамилия. Происходит от латинского имени Маврикий.

Фамилия 
 Морис, Антони (род.1990) — люксембургский футболист. 
 Морис, Джузеппе Джачинто (1796—1869) — итальянский ботаник и политический деятель.
 Морис, Жан-Эд (род. 1986) — гаитянский футболист, нападающий клуба «Эрмис» и сборной Гаити.
 Морис, Люсия (род. 2000) — южносуданская легкоатлетка.
 Морис, Маттиас (род. 1987) — немецкий футболист, центральный нападающий.
 Морис, Пол (род. 1967) — канадский хоккеист и хоккейный тренер, защитник.
 Морис, Флориан (род. 1974) — французский футболист.
 Морис, Фредерик Денисон (1805—1882) — английский деятель и социальный реформатор.
 Морис, Чарльз (1850—1932) — английский футболист.
 Морис, Эмиль (1897—1972) — основатель СС, военизированных формирований партии немецких нацистов (1925).
 Морис-Беле, Николя (род. 1985) — французский футболист.
 Морис Лакруа — швейцарский бренд наручных часов, названный по имени одного из сотрудников компании-владельца бренда.

Имя 
 
 Морис Леблан (1864-1941) — французский писатель, автор книг об Арсене Люпене.
 Морис Фиц-Джеральд (ок. 1100—1176) — англонормандский барон, один из первых участников нормандского вторжения в Ирландию.
 Морис де Сюлли (1105/1120 — 1196) — епископ Парижа (с 1160), инициатор строительства собора Парижской Богоматери.

Топоним 
 Морис (муниципалитет)

Другое 
 «Морис» — фильм 1987 года режиссёра Джеймса Айвори
 Морис — роман Э. М. Форстера
 «Изумительный Морис и его учёные грызуны» — роман Терри Пратчетта
 Морис — оперативный псевдоним советского разведчика Льва Сергеева

См. также 
 Моррис

Примечания